Иовиниа́н (, ум. ) — свободомыслящий монах, живший в Риме в конце IV века.

По его учению девство, вдовство и брак одинаково приятны Богу; возродившиеся в крещении могут быть безгрешными; пост и проникнутое благодарностью пользование пищей имеют одинаковое нравственное достоинство; все спасенные будут пользоваться одинаковой будущей наградой. 

По словам Августина, он утверждал, что все грехи одинаковы и что, когда Христос родился, дева Мария перестала (телесно) быть девой. 

Иовиниан подвергся отлучению от церкви со стороны епископа Сириция и сильным нападкам со стороны святого Амвросия, блаженного Иеронима и Августина. 

Иовиниан был безупречной нравственности и жил настоящим аскетом.

Последователи Иовиниана — иовинианисты, о них писал Аврелий Августин в книге  («Ереси, попущением Бога, в одной книге»).

Примечания

Ссылки 
 
 Иероним. «Две книги против Иовиниана»
 Hieronymus. Adversus Jovinianum Libri Duo.

Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели
Христианские монахи
Церковные деятели IV века
Церковные деятели V века